Henrik Pontoppidan er navnet på flere personer, blandt andre:
 Henrik Pontoppidan (d. 1659) – provst i Vejle
 Henrik Pontoppidan (handelsmand) (1814-1901) – dansk grosserer og godsejer
 Henrik Pontoppidan (1857 – 1943) – dansk forfatter

Se også 
 Henrik Pontoppidans mindefonds legat